

Sigle 
 Radio Caracas Radio – stazione radio venezuelana
 RCR Arquitectes – studio di architettura spagnolo

Musica 
 Royal Crown Revue – gruppo musicale statunitense fondata nel 1989